Майкл «Майк» Бурвел (; род. , Ист-Брансуик, штат Нью-Джерси, США) — американский профессиональный баскетболист. Играет на позиции защитника. Выступает за баскетбольный клуб «Барсы».

Карьера 
Родился в семье Майкла Бурвела и Алисии Фабро, есть сестра Мелисса и брат Вэнс.

Провёл пять сезонов в студенческих командах Южно-Флоридского и Тоусонского университета, изучал уголовное правосудие. Заключил первый профессиональный контракт с латвийским клубом «Екабпилс».

С 2015 года является игроком клуба «Барсы».

Достижения 
  Чемпион Казахстана: 2015/2016
  Бронзовый призёр чемпионата Латвии: 2014/2015
  Бронзовый призёр Кубка Казахстана: 2015/2016

Статистика

Ссылки 
 Профиль на сайте basketball.realgm.com 
 Профиль на сайте команды Тоусонского университета 
 Профиль на сайте команды Южно-Флоридского университета 
 Профиль на сайте Национальной Федерации Баскетбола Республики Казахстан 

Баскетболисты США
Игроки БК «Екабпилс»
Игроки БК «Барсы»